

Film
Zani (Zoo in Budapest) – film del 1933 diretto da Rowland V. Lee
Zani – cortometraggio del 1991 diretto da Simon Reggiani con Serge Reggiani

Persone 
 Andrea Zani (1696-1757) – compositore e violinista italiano
 Angelo Vincenzo Zani (1950) – arcivescovo cattolico italiano
 Antonio Zani (1930-2017) – calciatore italiano
 Bartolomeo Zani (XV secolo-XVI secolo) – tipografo e incisore italiano
 Ercole Zani (1634-1684) – viaggiatore e scrittore italiano
 Ezio Zani (1969) – politico italiano
 Fabrizio Zani (1953) – terrorista italiano
 Giacomo Zani (1932-2021) – direttore d'orchestra e musicologo italiano
 Gino Zani (1883-1964) – ingegnere sammarinese
 Giorgio Zani (1918-2013) – militare, fotografo e dirigente pubblico sammarinese, figlio di Gino
 Matteo Zani (1985) – giocatore di calcio a 5 italiano 
 Mauro Zani (1949) – politico italiano
 Pietro Zani (1748-1821) – critico d'arte
 Simona Zani (1973) – allenatrice di calcio ed ex calciatrice italiana
 Zino Zani (1942) – calciatore italiano

Altro 
 Zani – cognome italiano
 Palazzo Zani – edificio di Reggio Calabria
 Palazzo Zani-Spadaro – edificio storico della città di Reggio Calabria
 Villa Gonzaga-Zani – storico edificio di Villimpenta (MV)

Pagine correlate 
 Zane (disambigua)
 Zanardi
 Zanetti
 Zanon